Colonia Paraíso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Paraíso, Morelos, ort, Cuernavaca, 
 Colonia Paraíso, Veracruz, ort, Catemaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar